Илья́ Ви́кторович Аба́ев () — российский футболист, вратарь.

Биография 
Занятия футболом начал в московской спортивной школе «Чертаново», где тренировал его отец, Виктор Борисович Абаев, бывший вратарь «Торпедо» в 1964 и 1967 годах. Будучи учеником десятого класса школы, Илья стал вратарём дублирующего состава московского «Торпедо».

«Торпедо» (Москва) 
С 1999 года играл за молодёжный состав «чёрно-белых», сначала во втором дивизионе, а затем в турнире дублирующих команд. Всего за период с 1999 по 2005 год провёл 145 матчей за дубль. В основном составе «Торпедо» дебютировал 13 марта 2004 года, выйдя на замену в матче премьер-лиги с «Ростовом». В дальнейшем ещё однажды появлялся на поле, выходя на замену, а также дважды сыграл в матчах кубка России. Перед сезоном 2008 года вернулся в «Торпедо», подписав с клубом новый контракт. Во втором матче нового сезона с подольским «Витязем» сумел отразить два пенальти.

«Анжи» (Махачкала) 

Перед началом сезона 2006 года перешёл на правах аренды в клуб первого дивизиона «Анжи» Махачкала. Через год, по окончании срока аренды, вернулся в стан торпедовцев, однако через некоторое время вновь отправился в «Анжи», чтобы иметь постоянную игровую практику. Всего в первом дивизионе провёл за «Анжи» 80 матчей. В марте 2009 года подписал двухлетний контракт с «Анжи». Победитель первого дивизиона 2009 года в составе махачкалинской команды, защищал ворота во всех матчах того турнира без замен.

«Волга» (Нижний Новгород) 
22 декабря 2010 года перешёл в нижегородскую «Волгу». 25 июня 2013 года продлил контракт с нижегородской командой.

«Локомотив» (Москва) 
Проведя в начале сезона 2013/14 за «Волгу» всего три матча, 31 июля 2013 года Илья Абаев подписал трёхлетний контракт с московским «Локомотивом» ввиду травмы основного вратаря железнодорожников — Гильерме. Блестяще провёл осеннюю часть чемпионата, в 16 матчах пропустив лишь 11 голов, при этом на домашнем стадионе пропустил только один гол (с пенальти) в дебютном матче с «Краснодаром». В сезоне 2013/14 имел лучший показатель непробиваемости среди всех российских вратарей — 0,96 гола за игру, имея при этом 12 сухих матчей.

На старте нового сезона главный тренер Леонид Кучук доверил место в воротах Гильерме. Илья появился на поле лишь в пятом туре в гостевом матче с «Кубанью» (2:1) и в следующем домашнем матче с «Зенитом» (0:1). После этого в ворота снова встал Гильерме, но лишь на два матча. После отставки Кучука Абаев прочно занял место в воротах. Спустя четыре матча выдал пятиматчевую сухую серию, улучшив собственный рекорд.

С 2017 года 
18 апреля 2017 года перешёл в «Краснодар» на правах аренды до конца сезона.

31 мая 2017 года покинул «Локомотив» и стал свободным агентом. 9 июня подписал контракт с «Ростовом». 18 июня 2019 года клуб объявил о том, что принял решение не продлевать контракт. 5 июля 2019 года перешёл в «Чертаново».

Карьера в сборной 
19 августа 2011 года был вызван в стан второй сборной России на матч c олимпийской сборной Белоруссии.

Личная жизнь 
Жена — Александра, в 2013 году родился сын Кристиан.

Достижения 
 «Анжи»
 Победитель первого дивизиона ПФЛ: 2009

 «Локомотив» (Москва)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2013/14
 Обладатель кубка России: 2014/15

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Чертаново»
Игроки ФК «Олимп-Долгопрудный»